Sallnäs är ett efternamn som burits av bland andra:

 Birger Sallnäs
 Hilding Sallnäs
 Torsten Sallnäs

Svenska efternamn